Фраксион Сан Агустин има више значења:

 Фраксион Сан Агустин (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фраксион Сан Агустин, Ла Бомба (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику